Alvaro dos Santos Carneiro (Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1988), conhecido artisticamente como Álvaro Santos, é um compositor, cantor e percussionista brasileiro. Começou como músico profissional desde cedo, ao 15 anos. Em 2008 passou a integrar o grupo Divino Dom.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Percussionistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro